Mii (jap. , -gun) ist ein Landkreis in der Präfektur Fukuoka in Japan. 

Zum  hatte er  Einwohner auf einer Fläche von 22,83 km². Die einzige Gemeinde ist Tachiarai.

Bezirk in Japan
Geographie (Präfektur Fukuoka)